Cizanye kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Cizanye (vattendrag i Ngozi), 
 Cizanye (vattendrag, lat -3,15, long 29,67), 
 Cizanye (vattendrag i Mwaro), 

Robotskapade Burundiförgreningar